

Nazwy geograficzne 
 Sauer (dopływ Mozeli) – niemiecka nazwa rzeki Sûre, dopływu Mozeli
 Sauer (dopływ Renu) – rzeka płynąca przez Niemcy i Francję z Lasu Palatynackiego do Renu
 Sauer (dopływ Altenau) – rzeka płynąca w północnych Niemczech, dopływ Altenau w dorzeczu Wezery

Osoby noszące nazwisko Sauer 
 Albert Sauer – niemiecki zbrodniarz wojenny z czasów II wojny światowej
 Emil von Sauer – niemiecki pianista i kompozytor
 Gunnar Sauer – niemiecki piłkarz
 Hank Sauer – amerykański baseballista
 Helmut Sauer – niemiecki polityk
 Janusz Sauer – polski poeta
 Joachim Sauer – niemiecki profesor chemii kwantowej
 Martin Sauer – niemiecki wioślarz, mistrz olimpijski
 Mary Sauer Vincent – amerykańska lekkoatletka
 Teresa Cristina Sauer de Ávila Pires – herpetolog urugwajska
 Wilhelm Sauer – niemiecki organmistrz

Inne 
 (9248) Sauer – planetoida
 J. P. Sauer & Sohn – niemiecki producent broni z Isny im Allgäu

Zobacz też 
 Pistolet Sauer 38H
 Pistolet SIG-Sauer P220
 Pistolet SIG-Sauer P225
 Pistolet SIG-Sauer P226
 Karabin SIG-Sauer SSG 2000
 Karabin SIG-Sauer SSG 3000